Old River ist der Name folgender Flüsse:

 Old River (Ort in Kalifornien), Ort in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Old River (Bathurst Harbour), Fluss zum Bathurst Harbour in Tasmanien, Australien
 Old River (Sacramento River), Mündungsarm des San Joaquin River in den Sacramento River in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Old River (West Pearl River), Nebenfluss des West Pearl River in Mississippi, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Old River Control Structure, Wehre am Mississippi River in Louisiana, Vereinigte Staaten